Uninvited – gra komputerowa
 Uninvited – singel Alanis Morissette z filmu Miasto Aniołów